Сан Хуан Баутиста Ататлахука има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Ататлахука (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Ататлахука (Сан Хуан Баутиста Ататлахука, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику